Arbor Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arbor Hills (North Carolina), im Pitt County
 Arbor Hills (Ohio), im Wood County

Siehe auch:
 Arbor Hill